Termin GAH ima više značenja.

 Guaninska deaminaza, enzim
 Gah (Iran), naselje u Iranu